Scymnus ist der Name

 eines altgriechischen Geographen, der im 2. Jahrhundert v. Chr. lebte, siehe Skymnos 
 einer Marienkäfer-Gattung, siehe Scymnus (Gattung)

Siehe auch: 
 Pseudoscymnus (Begriffsklärung)